Гаплогрупа J (J-P209) — Y-хромосомна гаплогрупа, поширена переважно на Близькому Сході, Кавказі і в Північній Африці, хоча зустрічається і в інших регіонах нашої планети. В її складі виділяється дві найбільші гілки (підгрупи):

Гаплогрупа J1 (Y-ДНК)

Гаплогрупа J2 (Y-ДНК)

Гаплогруппа J походить від мутації гаплогрупи IJ, що сталася у чоловіка, який жив бл. 42 900 років тому. Останній загальний предок сучасних носіїв гаплогрупи J жив 31 600 років тому (дати визначені по сніпам компанією YFull)

Розповсюдження у сучасних популяціях 
Згідно досліджень геному людини, до XXI століття нашої ери, гаплогрупа J найпоширеніша на південному заході Аравійського півострову. За його межами присутня у Північній Африці, Південній Америці, Південній Європі, Південній Азії, Кавказі. Гаплогрупа J знайдена у Північній Африці переважно у формі субкладу J1. Інший її різновид, J2a знайдено в основному у Греції, Анатолії, Південній Італії.

Статистика

Коментарі

Джерела 

Гаплогрупи людської Y-ДНК